Alois Müller (1890-1969) - calciatore austriaco
Alois Müller (1825-1887) - imprenditore svizzero
Alois Müller (1821-1889) - politico svizzero
Alois Müller (1882-1941) - politico svizzero
Alois Müller (1891-1973) - politico e agricoltore svizzero
Alois Müller (1804-1853) - religioso svizzero
Alois Müller (1924-1991) - teologo svizzero